Val Màsino si può riferire a:
Val Masino – valle affluente alla Valtellina.
Val Masino – comune italiano che amministra l'omonimo bacino idrografico del torrente Masino.

Pagine correlate 

 Masino